Toto je seznam přítoků Mūši, která sama po soutoku s řekou Nemunėlis dostává název Lielupe. Další informace o této řece viz článek Mūša.

Levé přítoky 
 Levé:

Pravé přítoky 
 Pravé:

Reference

Externí odkazy 
 
Povodí Mūši
Mūša
Mūša - přítoky